Соревнования по спринту в биатлоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 14 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 11:15 до 12:45 по местному времени (UTC-8). На протяжении гонки периодически шёл сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Лучшие результаты были показаны спортсменами, стартовавшими ранее других — первые шесть мест заняли биатлонисты из первой десятки стартовавших. Лидер общего зачёта Кубка мира Симон Фуркад, бежавший под номером 17, занял 71-е место из 88 участников.

Олимпийский чемпион 2006 года в этой дисциплине немец Свен Фишер завершил карьеру и не участвовал.

Олимпийским чемпионом стал дебютант Олимпийских игр 24-летний француз Венсан Же. Французы впервые в истории победили в мужском спринте на Олимпийских играх. Эмиль Хегле Свендсен принёс Норвегии шестую медаль в этой дисциплине за последние 4 Олимпиады. Первую в истории медаль в биатлоне принёс Хорватии 22-летний Яков Фак (ранее Хорватия выигрывала медали на зимних Олимпиадах только в горнолыжном спорте).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты  
 Финишный протокол 
 Анализ гонки